Trois navires associés à la marine américaine (United States Navy) ont été nommés Bache.
 , un navire d'arpentage côtier de l'United States Coast and Geodetic Survey, nommé en l'honneur d'Alexander Dallas Bache, ancien surintendant de l'arpentage côtier, qui a été affecté à un service temporaire dans la marine américaine entre janvier et juin 1898.
 , un navire d'arpentage de l'United States Coast and Geodetic Survey nommé en l'honneur d'Alexander Dallas Bache, ancien surintendant de l'arpentage côtier, qui a servi comme navire de patrouille dans la marine américaine du 24 septembre 1917 au 1 avril 1919, puis a été rendu à l'U.S. Coast and Geodetic Survey.
 , nommé d'après le commandant George M. Bache, un destroyer en service de 1942 à 1968.

Bache